Томас Аббт (; 25 ноября 1738, Ульм — 3 ноября 1766, Бюккебург) — немецкий философ, писатель.

Биография 
Томас Аббт родился в семье мастера по парикам. После посещения гимназии в Ульме он в 1756 году поступил в университет Галле, где изучал философию и математику. С 1760 г. Аббт преподаёт философию во Франкфурте-на-Одере, затем математику в Ринтельне, наконец, с 1761 г. по 1762 г. оба предмета в Берлине.

Во время пребывания в Берлине Аббт знакомится с Кристофом Фридрихом Николаи и входит в его «Берлинский кружок», а также сближается с Мозесом Мендельсоном, сотрудничая под псевдонимом *B* в журнале «Письма о новейшей немецкой литературе». После почти годового пребывания во Франции Аббт посещает в Фернее под Женевой Вольтера.

Громкую известность приобретает изданным в Берлине в 1765 г. сочинением «О заслугах» («Vom Verdienst»). В том же 1765 г. Аббт принял предложение стать придворным советником графа Вильгельма Шаумбург-Липпского и Patronus scholarum графства Шаумбург-Липпе и умер вскоре от болезни геморроидов.

После смерти его сочинения были изданы К. Ф. Николаи: «Vermischten Werke» (в 6 т. 1768—81 гг., 2-е изд. 1790 г.).

Библиография 
 Николаи, «Ehrengedächtnis Thomas A-s.» (Берлин, 1767 г.)
 Гердер, «Ueber Thomas A-s Schriften» (Рига, 1768 г.).
 Annie Bender: Thomas Abbt. Bonn, Cohen, 1922
 Eva J. Engel: Moses Mendelssohns Briefwechsel mit Lessing, Abbt und Iselin. Leipzig, Rosa-Luxemburg-Verein 1994 ISBN 3-929994-30-5
 Edmund Pentzhorn: Thomas Abbt. Giessen, Univ. Diss., 1884

Источники

Примечания 

Писатели Германии XVIII века
Немецкие писатели XVIII века
Философы Германии
Преподаватели университета Виадрина